Il peut s'agir de

Phénomène naturel 
 la marée

Patronyme 
 Hans von Marées (1837-1887), artiste peintre allemand.
 , artiste peintre allemand.